Cluny – comune francese nel dipartimento della Saona e Loira
 Cantone di Cluny – divisione amministrativa francese dell'Arrondissement di Mâcon che ha come capoluogo il comune di Cluny
 Abbazia di Cluny – abbazia francese
 Congregazione cluniacense – ordine monastico con sede nell'abbazia francese
 Riforma cluniacense – movimento di riforma ecclesiastica del Medioevo
 Hôtel de Cluny – palazzo di Parigi, che ospita il Museo nazionale del Medioevo